New Mexico může být:
 Nové Mexiko (anglicky New Mexico) – stát na jihu Spojených států amerických
 New Mexico (Maryland) – osada v Marylandu
 University of New Mexico – univerzita v Albuquerque
 Třída New Mexico – třída lodí amerického námořnictva
 USS New Mexico – různé lodě amerického námořnictva
 New Mexico (film) – americký film režiséra Irvinga Reise z roku 1951